Ацетиленид меди:

 Ацетиленид меди(I) 
 Ацетиленид меди(II)